Шамбле-Бюссьер () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Брие. Население кантона на 2011 год составляло 3911	 человек.				
						
Код INSEE кантона 54 08. Всего в кантон Шамбле-Бюссьер входят 12 коммун, из них главной коммуной является Шамбле-Бюссьер.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Кантоны департамента Мёрт и Мозель